Peter Robinson (ur. 1948) – północnoirlandzki polityk 
 Peter Robinson (ur. 1950) – angielski pisarz